Ascosphaera är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Ascosphaera i familjen Ascosphaeraceae, ordningen Ascosphaerales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Ascosphaeraceae, ordningen Onygenales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ascosphaera